George Rumpel est un nom pouvant désigner:

 (1850-1916), homme politique canadien en Ontario
 (1901-1983), lutteur canadien

Voir aussi

Rumpel, George